Opelika ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Opelika (Alabama)
 Opelika (Texas)